Коминтерн — сокращение словосочетания «коммунистический интернационал». Может означать:

 Коминтерн — международная организация, объединявшая компартии различных стран.
 Коминтерн — название станции Александровский сад Московского метрополитена в 1935—1946 годах.
 «Коминтерн» — марка артиллерийских тягачей Харьковского паровозостроительного завода № 183 им. Коминтерна.
 «Коминтерн» — крейсер Черноморского флота.
 ОАО «Коминтерн» — белорусское предприятие, выпускающие мужские костюмы.
 «Коминтерн» — название спичечной фабрики в Томске в 1920—1926 годах.

Населённые пункты

Азербайджан 

Коминтерн — прежнее, до 1992 г., название села Союкбулак Кедабекского района.

Белоруссия 
 Коминтерн — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Коминтерн — посёлок в Узденском районе Минской области.
 Коминтерн — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Коминтерн — прежнее, до 2006 г., название села Кутиколь Иргизского района Актюбинской области.
 Коминтерн — прежнее, до 2011 г., название села Аккайын Мартукского района Актюбинской области
 Коминтерн — прежнее, до 1990-х гг., название села Биназар Мойынкумского района Жамбылской области
 Коминтерн — прежнее, до 2007 г., название села Шагырлой Сырымского района Западно-Казахстанской области
 Коминтерн — прежнее, до 2000-х гг., название села Найзатомар Акжарского района Северо-Казахстанской области
 Коминтерн — прежнее, до 2000 г., название села Игилик Мактааральского района Южно-Казахстанской области
 Коминтерн — прежнее, до 2000 г., название села Береке Сарыагашского района Южно-Казахстанской области

Россия 
 Коминтерн — хутор в Майкопском районе Адыгеи.
 Коминтерн — посёлок в Волчихинском районе Алтайского края.
 Коминтерн — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Коминтерн — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Коминтерн — деревня в Назаровском районе Красноярского края, упразднена в 1983 г.
 Коминтерн — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Коминтерн — посёлок в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Коминтерн — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Коминтерн — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Коминтерн — посёлок в Татищевском районе Саратовской области.
 Коминтерн — посёлок в Энгельсский райом районе Саратовской области.
 Коминтерн — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Коминтерн — посёлок в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Коминтерн — посёлок в Спасском районе Татарстана.
 Коминтерн — высел в Моргаушском районе Чувашии.
 Коминтерн — посёлок в Шумерлинском районе Чувашии.

Украина 
 Коминтерн — до 2016 года название села Козырщина в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Коминтерн — до 2016 года название посёлка Новосёловка Александрийского района Кировоградской области.
 Коминтерн — до 2016 года название села Павлики в Козельщинском районе Полтавской области.
 Коминтерн — до 2016 года название села Лесное в Ямпольском районе Сумской области.
 Коминтерн — до 2016 года название села Слобожанское в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Коминтерн — до 2016 года название посёлка Приветное в Чернобаевском районе Черкасской области.